Villa (bouwkunde) of landhuis
 Romeinse villa, een woningtype uit het Romeinse Rijk
 De Villa, reality-programma op RTL 5
 Villa (geslacht), een geslacht van insecten

Personen 
 Pancho Villa, Mexicaans revolutionair en bandiet
 David Villa, Spaans voetballer
 León Villa, Colombiaans voetballer
 Marco Villa, Italiaans baanwielrenner

Plaatsen 
 Villa (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Villa (Viljandi), een dorp in de Estlandse gemeente Viljandi vald
 Villa (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald